Ган — многозначный термин:

Фамилия 
 Ган, Август (1792—1863) — немецкий христианский реформаторский богослов.
 Ган, Адольф Фёдорович (1832—1914) — русский инженер, общественный деятель. Городской голова города Нарвы (1873—1877 и 1882—1884)
 Ган, Александр Фёдорович (1809—1895) — барон, генерал от инфантерии, член Военного совета.
 Ган, Алексей Михайлович (1893—1942) — российский художник и теоретик искусства.
 Ган, Вальтер (род. 1987) — австрийский рестлер.
 Ган, Владимир Юльевич (1876 — не ранее 1939 года) — член-корреспондент АН СССР (1932).
 Ган, Вольфганг (1911—1998) — немецкий математик.
  (; 1821—1861) — немецкий христианский реформаторский богослов.
 
 Ган, Дмитрий Карлович (1830—1907) — барон, генерал от инфантерии, создатель пограничной службы России и первый командующий Отдельным корпусом пограничной стражи.
 Ган, Евгений Фёдорович (1807—1874) — барон, действ. т. советник, сенатор, первоприсутствующий Второго департамента Правительствующего сената.
 Ган, Евгения Евгеньевна (1847—1933) — баронесса, фрейлина Высочайшего Двора, погребена на Русском кладбище в Ницце.
 Ган, Елена Андреевна (1814—1842) — русская писательница, мать Елены Петровны Блаватской.
 Ган, Жанна (род. 1964) — американская архитектор.
 Ган, Карл Фёдорович (1848—1925) — этнограф, автор сочинения «Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе».
 Ган, Карл Вильгельм (1786—1835) — немецкий зоолог.
 Ган, Карл Вильгельм (1829—1887) — немецкий художник.
 Ган, Константин Сергеевич (1893—1937) — барон, прапорщик Л.- Гв. Гренадерского полка, поручик Инф. отдела (по другим сведениям начальник в чине поручика) штаба адмирала Колчака.
 Ган, Константин Фёдорович (1820—1903) — тайный советник, член Виленской судебной палаты.
 Ган, Кристоф (род. 1960) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Ган, Оскар (1891—1976) — румынский скульптор и писатель, теоретик искусства.
 Ган, Отто (1879—1968) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1944 год.
 Ган, Павел Васильевич (1793—1862) — барон, тайный советник, сенатор, член Государственного совета.
 Ган, Пётр Алексеевич (1916—1993) — советский учёный-лесовод. Доктор биологических наук (1966). Профессор (1967). Заслуженный деятель наук Киргизстана (1990).
 Ган, Серафим Серафимович (род. 1975) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей (протоиерей), секретарь Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона.
 Ган, Сергей Дмитриевич (1860—1914) — действительный тайный советник, директор Государственного банка и товарищ министра торговли и промышленности.
 Ган, Траугот (1875—1919) — пастор, профессор богословия Юрьевского университета.
 Ган, Фёдор Иванович (1799—1859) — ординарный профессор и декан Харьковского университета.
 Ган, Филипп Маттеус (1739—1790) — немецкий изобретатель, священник.
 Ган, Фридрих (1742—1805) — немецкий астроном.
 Ган, Эдуард Львович (1817—1891) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Ган, Эмиль (род. 1833) — немецкий актёр и директор ряда театров в Германии и США.
 Ган, Юхан Готлиб (1745—1818) — шведский химик и минералог.

Двойная фамилия 
 Ган-Ган, Ида фон (1805—1880) — немецкая писательница.

Топоним 
 Ган — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Ган — остров в атолле Адду, Мальдивы.
 Ган — небольшой аэропорт в южной части Мальдивских островов. Расположен на острове Ган (атолл Адду, Мальдивы).
 Ган — русское название реки Гэньхэ.
 Ган Ха-Шлоша — национальный парк Израиля.

Другое 
 Ган (дворянский род).
 Ган — в выдуманной вселенной Тёмной Башни (произведения Стивена Кинга) — могущественная светлая божественная сущность, антипод тёмной, злой сущности — Диса. Некоторые отождествляют его с христианским Богом.
 Ганы — свита Шивы.
 ГАН — ГосАтомНадзор.
 Ган — пассажирский поезд в Австралии, названный так в честь афганцев — погонщиков верблюдов.
 Элемент многих географических названий на английском языке ( — пистолет, ружьё) и на иврите ( — сад).

См. также 

 Гана
 Ганг
 Гаан
 Ганн
 Хан

Примечания